Hemidactylus pumilus est un synonyme attribué à deux espèces de reptile :
 Hemidactylus pumilus Hallowell, 1861 est un synonyme de Hemidactylus frenatus Schlegel, 1836
 Hemidactylus pumilus Boulenger, 1899 nec Hallowell, 1861 est un synonyme de Hemidactylus pumilio Boulenger, 1899

Synonyme de sauriens (nom scientifique)
Gekkonidae